Сезон 2003-04 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 11-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вперше став Банік (Острава).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

2003-2004
Чехія
Чехія